Мозен — многозначный термин.

Фамилия 
 Мозен, Шарль Луи (1806—1862) — французский художник и литограф.
 Мозен, Юлиус (1803—1867) — немецкий драматург и поэт, автор текста гимна австрийской земли Тироль.
  (1932—2016) — немецкий скульптор.

Топонимы 
 Мозен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн.